Кредо (від  — вірю) — символ віри, основи світогляду, переконань. Наприклад: життєве кредо, політичне кредо, творче кредо письменника.
 Credo — частина католицької меси.
 «Кредо» — українське видавництво
 «Кредо» — український хоровий колектив

Примітки

Посилання 
 Кредо  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія